Серия B 2015/2016 — 84-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 5 сентября 2015 года и закончится 20 мая 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Статистика и профиль чемпионата на сайте transfermarkt.it
 Чемпионат на сайте gazzetta.it

2015/2016
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2015/2016